Krebsfelde ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Krebsfelde, Landkreis Elbing bzw. Großes Werder; amtlich Rakowiska, ein Dorf der Gmina Nowy Dwór Gdański, Woiwodschaft Pommern
 Krebsfelde, Landkreis Marienwerder; amtlich Rakowieckie Pole, eine Siedlung der Landgemeinde Kwidzyn, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Krebsfeld; Raczkowo, Gmina Skoki